Le elezioni regionali in Spagna del 2001 si tennero nei Paesi Baschi (il 13 maggio) e in Galizia (il 21 ottobre).

Risultati

Paesi Baschi

Galizia

Risultati oggetto di rettifica con l'attribuzione di 7 voti in più al Blocco Nazionalista Galiziano, ma con l'indicazione del totale dei voti validi (1.533.939) non coerente con la sommatoria.

Collegamenti esterni

2001
Spagna